Petersburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Petersburg Township (Minnesota)
 Petersburg Township (North Dakota)